Cedras bzw. Cédras ist der Familienname folgender Personen:

 Raoul Cédras (* 1949), Oberbefehlshaber der militärischen Streitkräfte Haitis 
 Tony Cedras (* 1952) südafrikanischer Jazz- und Studiomusiker